Dolmen steht für:

 Dolmen, Megalithgrab
 Dolmen – Das Sakrileg der Steine, französische Mini-Fernsehserie (2005)
 Arnaud Dolmen (* 1985), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Dolman (Begriffsklärung)